Il singolare del torneo di tennis Brussels Outdoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marko Ostoja che ha battuto in finale Ricardo Ycaza 4-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Adriano Panatta (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr (secondo turno)
 Mario Martínez (quarti di finale)
 Ricardo Cano (primo turno)

 Ricardo Ycaza (finale)
 Ángel Giménez (primo turno)
 Marcos Hocevar (secondo turno)
 Andrés Gómez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Outdoor 1981